Сафар:

 Сафар — второй месяц мусульманского календаря.
 Сафар — путешествие в исламе.
 Сафар, Адель (род. 1953) — сирийский политик, премьер-министр Сирии.
 Сафар, Петер (1924—2003) — австрийский врач чешского происхождения, основатель сердечно-лёгочной реанимации.